Die Rebellion steht für:
 Die Rebellion, Roman von Joseph Roth, erschienen 1924
 Die Rebellion (1962), deutscher Film von Wolfgang Staudte
 Die Rebellion (1993), österreichischer Film von Michael Haneke
 Die Rebellion (2001), italienischer Film von Vincenzo Terracciano

Siehe auch:
 Rebellion